Siding Sping peut désigner :
 l'observatoire de Siding Spring ;
 le Siding Spring Survey ;
 plusieurs comètes : voir .